Озёрки — село в Илекском районе Оренбургской области. Село образует Озёрский сельсовет.

География 
Село расположено в 60 километрах на юго-восток от районного центра, на правом берегу реки Илек, являющейся государственной границей между Россией и Казахстаном.

Рельеф 
Рельеф прилегающей местности очень плоский. Перепад высот мал — от 69 метров над уровнем моря (урез воды в реке Илек у села) до 80 метров (в самой высокой части села). В радиусе 10 километров от Озерков нет абсолютных отметок рельефа выше 107 метров над уровнем моря.

Климат 
Климат отличается континентальностью, дефицитом осадков и неравномерностью их выпадения. Продолжительность сезонов следующая:
 Зима (среднесуточная температура ниже 0°С) — 120 дней
 Весна (среднесуточная температура от 0°С до +15°С) — 64 дня
 Лето (среднесуточная температура выше +15°С) — 117 дней
 Осень (среднесуточная температура от +15°С до 0°С) — 64 дня.

Количество солнечного сияния велико и составляет в среднем 2300 часов в год с максимумом в июне около 350 часов.
 Среднемесячная температура января −14,8°С, июля 22,3°С.
 Среднегодовая температура +4,5°С.
 Сумма атмосферных осадков за год составляет — около 300 мм с максимумом в июле и минимумом в феврале.

Снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября и залегает в среднем 130 дней до конца марта. Максимальной мощности он достигает в конце февраля — до 25 см.

Особенностью летнего периода в селе являются т. н. песчаные бураны — когда ветер поднимает песок и пыль в воздух и несет их с большой скоростью.

Агроклиматические показатели:
 вегетационный период (среднесуточная температура выше +5°С) — 180 дней,
 безморозный период — 145 дней (самый продолжительный в Оренбуржье),
 сумма активных температур 2760°С,
 сумма осадков за период с активными температурами (май — сентябрь) — 150,
 гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова — 0,54,
 среднее число дней с суховеями всех типов — 41.

Гидрология 
В связи с засушливостью климата гидрологическая сеть развита слабо. Модуль стока — 1,5 литра в секунду с квадратного километра.

По южной окраине села протекает крупнейший левый приток Урала — река Илек. Ширина реки в данном месте достигает 30 м. В пределах села в Илек впадает небольшая речка — Малая Песчанка, которая летом обычно пересыхает. В непосредственной близости от села озёр-стариц нет.

Почвы 
На территории самого села почвенный покров отсутствует, имеется только песок. На прилегающих полях развиты чернозёмы южные на песчаной почвообразующей породе. В пойме Илека распространены аллювиальные почвы.

Растительность 
Село находится в зоне южной типчаково-ковыльной степи, однако все пригодные для сельскохозяйственной деятельности площади распаханы. Лес представлен лишь посадками (преимущественно клён ясенелистный, берёза) и пойменными лесами вдоль Илека где произрастают тополь чёрный, ольха серая, дуб черешчатый, береза, а в подлеске — крушина ломкая, тёрн колючий, шиповник.

Топоним 
Происхождения топонима Озерки Ш. А. Буркеев связывает с наличием озёр весной и во время сильных дождей.

История 
29 августа 1810 года Государственный совет утвердил проект об обустройстве новой солевозной дороги из Илецкой защиты в Самару через крепости Илек и Рассыпная, для охраны которой от грабежей, необходимо создать Новоилецкую линию. 19 апреля 1811 года губернатор Г. С. Волконский уведомил Военного министра Барклая-де-Толли о распоряжении о наряде для обережения Новоилецкой линии. 23 сентября Волконский предписал генерал-майору Гертценбергу осмотреть, в каком положении находятся расположенные по Новоилецкой линии войска, имеют какое пристанище. Гертценберг донёс: «… от Илецкой защиты в 30-ти верстах Изобильный, далее от него в 27-ми верстах Новоилецкий, ещё далее в 27-ми верстах Озёрный, … . При всех форпостах вроде укрепления сделаны рвы с насыпью а для иррегулярных войск построены из хвороста сараи, покрытые корою, как и конюшни для лошадей. И всё это на первый случай довольно изрядно, Для зимнего времени при всяком форпосте устроено по двенадцать землянок в надлежащем порядке…»

Село было основано татарами в 1810-е годы (по другим источникам в 1819 году). Первая мечеть и медресе при ней появились в XIX веке, в начале XX века была возведена вторая мечеть. Первая школа была открыта в 1897 году, после установления советской власти была организована новая школа. В 1930 году был создан колхоз, в 1934 году он был назван именем С. М. Кирова, в 1943 году его возглавил У. К. Хисамутдинов. Во второй половине XX века были построены здания школы, детского сада, дома культуры, магазинов. До начала 1990-х годов экономическая и культурная жизнь села была очень насыщенной. В колхозе получали высокие урожаи зерновых, разводили коров, лошадей, верблюдов.

Известные уроженцы 
 Альфит Асхатович Шарипов — председатель ДУМ Оренбургской области, директор Медресе «Хусаиния», главный имам-хатыб Центральной соборной мечети Оренбурга.

Население 

По национальному составу преобладают татары (около 90 %), кроме того проживают казахи и русские.

Инфраструктура 
Село находится в экономическом развитие за счёт бахчевых культур. Было развито коллективное сельское хозяйство, есть личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Доступен автотранспортом.

Примечания

Литература 
 Илекский район Оренбургской области : краеведческий атлас / [А. А. Чибилёв, А. А. Соколов и др.]. — Оренбург : Русское географическое о-во [и др.], 2007 / — Оренбург: Печатный дом «Димур», 2007. — 36 с. ISBN 978-5-7689-0181-3
 Моя добрая малая родина (Из истории Илекского района). ГУП "РИД «Урал», 2006. — 314 с.
 Стрельников С. М. Географические названия Оренбургской области : Топоним. слов. / С. М. Стрельников. — Кувандык : Стрельников, 2002. — 173, [1] с.; 20 см; ISBN 5-900802-18-3

Населённые пункты Илекского района
Российские военные укрепления